Dactyloceras är ett släkte av fjärilar. Dactyloceras ingår i familjen Brahmaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Dactyloceras